C96 peut faire référence à :

Armes 
 Mauser C96, un pistolet semi-automatique allemand ;
 Mauser C96 modèle 1916, un pistolet semi-automatique allemand.

Médecine 
 Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées, d'après la classification internationale des maladies.

Astronomie 

 L'amas ouvert du Diamant dans la constellation de la Carène, noté C96 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres